Тымар — название населённых пунктов:

Россия 
 Тымар — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.

Украина 
 Тымар — село в Гайсинском районе Винницкой области.